Crank It Up puede referirse a:

Crank It Up (2009) sencillo de Ashley Tisdale.
Crank It Up (2011) canción de David Guetta con Akon.